UPP est un sigle de trois lettres qui peut signifier :

 , en français le Parti progressiste unifié
 Utilisateurs personnes physiques - par opposition aux personnes morales - d'un logiciel ou d'un service.
 Union des Photographes Professionnels et auteurs - une association professionnelle qui défend le droit d'auteur en France